Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1903 v tenisu za ženske posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvakinje

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1903